Georg Riemenschneider ist der Name folgender Personen:

* Georg Riemenschneider (Holzschnitzer) (um 1500–1570), deutscher Holzschnitzer und Bildhauer
 Georg Riemenschneider (Komponist) (1848–1913), deutscher Kapellmeister und Komponist